Батчаев:
 Батчаев, Магомет Ильясович (1900, аул Верхняя Теберда, Терская область[1] — 1938) — государственный деятель Карачаево-Черкесии.
 Батчаев, Муса Хаджикишиевич (1939—1982) — карачаевский писатель.